Die AEGON International Eastbourne 2017 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2017. Das Turnier fand vom 26. bis 2. Juli 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AEGON International 2017 fand vom 24. bis 25. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Eastbourne